Osmylops — рід сітчастокрилих комах родини Nymphidae. Містить 12 видів.

Поширення 
Представники роду поширені в Австралії.

Види 
 Osmylops armatus
 Osmylops bispinosus
 Osmylops clavatus
 Osmylops crux
 Osmylops ectoarticulatus
 Osmylops halberdis
 Osmylops hirsutus
 Osmylops monofoveatus
 Osmylops nesos
 Osmylops pallidus
 Osmylops placidus
 Osmylops sejunctus

Примітки

Посилання 
 Osmylops. Atlas of Living Australia 

Сітчастокрилі
Роди комах